Okogie ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Olubunmi Okogie (* 1936), Erzbischof von Lagos
 Josh Okogie (* 1998), nigerianisch-US-amerikanischer Basketballspieler